Francisco Silva est un nom porté par :

 Francisco Maldonado De Silva (1592-1639), médecin-chirurgien péruvien converti au judaïsme et auteur de pamphlets antichrétiens ;
 Francisco de Lima e Silva (1785-1853), militaire et homme politique brésilien ;
 Francisco Manuel da Silva (1795-1865), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique brésilien];
 Francisco da Silva Marques (1905-1968), footballeur portugais ;
 Francisco Silva (19?-19?), footballeur portugais ;
 Francisco da Silva (1957-2010), homme politique santoméen ;
 Francisco Eurico da Silva (1962-), homme politique brésilien ;
 Francisco Silva Gajardo (1986-), footballeur chilien.